Nebáncsvirág, növénynemzetség
Nebáncsvirág (Mam'zelle Nitouche) Hervé 1883-as operettje
Nebáncsvirág 1928-as magyar film, King Vidor rendezésében
Nebáncsvirág 1969-es magyar film, Kalmár András rendezésében

hasonló cím
Nebántsvirág 1918-as magyar némafilm